Влади́мир Анто́нович То́встик (род. 24 июня 1949, Минск) — белорусский художник. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1990). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1994). Народный художник Беларуси (2010). Профессор (2011). Заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств.

Краткая биография 
Владимир Антонович Товстик родился в 1949 г. в г. Минске.

С 1966 по 1972 гг. учился у Натана Воронова в Белорусском театрально-художественном институте.

1973—1976 гг. учёба в творческих мастерских Академии художеств СССР в г. Баку под руководством Абдуллаева М. Г.

С 1972 г. — постоянный участник республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок.

С 1978 г. Член Союза художников Беларуси.

С 1976 г. доцент кафедры рисунка Академии искусств Беларуси.

В 1990 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР».

В 1994 г. присуждена Государственная премия Республики Беларусь за серию живописных работ «Свет и тени».

B 1995 г. стал лауреатом премии миссии ООН в Беларуси «Хабитат-II».

В 2010 г. присвоено почётное звание «Народный художник Беларуси» .

В 2011 г. присвоено учёное звание «профессор» по специальности «Искусство».

В 2019 г. награждён орденом Франциска Скорины.

Общественная деятельность 
Владимир Товстик принял активное участие в Днях культуры Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и Арабской Республике Египет.

Участвовал в совместных проектах литературной газеты и постоянного комитета союзного государства Беларуси и России. В 2002 г. участвовал в Художественной выставке в «Белграде».

В 2006 г. в Городской художественной галерее произведений Щемелева Л. Д. выставлялся в составе выставки «Посвящение» (живопись).

В 2007 г. выставлялся в рамках выставки Союза Художников Беларуси «Посттрадиция» в «Галерее искусств».

В 2008 г. принял участие в Культурном десанте из Беларуси в Пекине.

Достижения 
С 2000 г. — член Подкомитет по Государственным премиям Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры .

С 2007 г. — член Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства .

В 2008 г. стал героем книги Б. А. Крепака «Владимир Товстик. Ладья Времени: Серебро и золото палитры на холсте размышлений», 334 стр.

Работы находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства Беларуси, коллекции Союза Художников Беларуси, Бакинском художественном музее им. Мустафаева (Азербайджан), в коллекциях Министерства культуры Беларуси и России, галерее «Питер Брейгель» (Голландия), галерее «Марка Датрина» (Италия), Музее русского искусства (Нью-Джерси,США), Zimmerli Art Museum (США), а также в частных собраниях Финляндии, Германии, Словении, Швейцарии, Греции, Израиля, Польши, Беларуси  и России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Традиция выставок в МИД продолжилась экспозицией Владимира Товстика
 Указ Президента Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 280 «Об утверждении состава Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь»
 Состав Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства.
 Дни культуры Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и Арабской Республике Египет.
 Белорусские художники.
 Минская городская художественная галерея произведений Л. Щемелева.
 Открытие выставки «Посвящение» (живопись).
 Культурный десант из Беларуси — в Пекине
 Живопись художника Товстика

Выпускники Белорусской академии искусств
Современные художники Белоруссии
Художники XX века
Художники-реалисты
Художники СССР
Художники Белоруссии
Народные художники Беларуси
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Преподаватели вузов Минска
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь